Babels est un réseau d'interprètes, de traducteurs volontaires et se veut un acteur du débat altermondialiste : Babels n'est pas un prestataire de service mais un acteur politique. 

Babels prend en charge toute l’interprétation et la traduction non rétribuées du Forum social européen et du Forum social mondial.  Il se compose d’un nombre croissant de volontaires (appelés parfois babelitos ou babelitas) dans le monde, dont les tâches vont de l’assistance (matérielle et morale) aux interprètes à l’élaboration d’instruments linguistiques communs à la disposition de tous en passant par la recherche de nouveaux volontaires. Le nom Babels est au pluriel pour signaler le caractère supranational du réseau.

Babels a été créé en septembre 2002, pour les besoins du FSE de Florence. En deux mois les différentes coordinations nationales sont parvenues à réunir plus de 300 interprètes et traducteurs volontaires.

Aujourd’hui il existe des centres de coordination nationale en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Grèce, en Hongrie, en Turquie et en Russie, ainsi qu’aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Corée. Il existe aussi une coordination linguistique pour l’arabe.

Babels s'est doté d'une charte pour préciser ses objectifs et son champ d'action, ainsi que des outils, des protocoles, pour faciliter la transparence et la communication.

Notes et références

Liens externes  
  Babels site officiel polyglotte !
  Babels : page d'accueil en français

Mouvement altermondialiste
Association de traducteurs
Militantisme